Rákosfalva  est un quartier situé dans le  de Budapest
Gare de Rákosfalva est un gare en Rákosfalva
Poiana Botizii (en hongrois: Rákosfalva) est un village de Transylvanie, en Roumanie.

Homonymie de localités